Piazza Slavija – piazza di Belgrado
 Fudbalski klub Slavija – società calcistica bosniaca